

Geografia
Scofield – città dello Utah, Stati Uniti d'America

Persone
Barbara Scofield – tennista statunitense
Cyrus Scofield – teologo e pastore protestante statunitense
John Scofield – chitarrista jazz statunitense
Paul Scofield – attore britannico

Altro
Michael Scofield – personaggio della serie televisiva Prison Break

Pagine correlate
 Schofield – scrittura alternativa di Scofield